Duri steht für 

 Duri (Sprache), eine Sprache auf Sulawesi, Indonesien
 Duri (Vorname), rätoromanischer Vorname
 den irakischen General Izzat Ibrahim ad-Duri
 Duri (Stadt) einer Stadt in der Provinz Riau auf Sumatra, Indonesien